The Rise And Fall — четвёртый студийный альбом британской new wave-группы Madness, выпущенный 4 октября 1982 года лейблом Stiff Records.

Список композиций 
 Rise And Fall 3:16
 Tomorrow’s (Just Another Day) 3:10
 Blue Skinned Beast 3:22
 Primrose Hill 3:36
 Mr Speaker Gets The Word 3:00
 Sunday Morning 4:03
 Our House 3:23
 Tiptoes 3:30
 New Delhi 3:41
 That Face 3:40
 Calling Cards 2:19
 Are You Coming (With Me) 3:17
 Madness (Is All In The Mind) 2:53

Над альбомом работали 
 Вокал — Грэм Макферсон
 Труба, вокал — Карл Смит
 Саксофон — Ли «Кикс» Томпсон
 Гитара — Крис Формэн
 Клавишные — Майк Барсон
 Бас — Марк Бедфорд
 Ударные — Дэниэл Вудгейт
 Перкуссия — Geraldo
 Аранжировка — Дэвид Бедфорд
 Фотограф — Laurie Lewis
 Продюсер — Clive Langer, Alan Winstanley
 Авторы музыки и текстов — Cathal J. Smyth (песни: 2, 7) , Chris Foreman (песни: 1, 4, 7, 10, 11, 13) , Daniel M. Woodgate (песни: 6), Graham McPherson (песни: 1, 4, 5, 8, 10) , Lee «Kix» Thompson (песни: 3, 11, 12) , Mike Barson (песни: 2, 5, 8, 9)

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 The Rise & Fall  (Adobe Flash) на Radio3Net

Альбомы Stiff Records
Альбомы Madness